Falsely Accused – cortometraggio del 1905 diretto da Lewin Fitzhamon
Falsely Accused – cortometraggio del 1907 prodotto dalla Gaumont British Picture Corporation
Falsely Accused – cortometraggio del 1911 diretto da Thomas H. Ince (1911)
Falsely Accused – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Solax Film Company
Falsely Accused – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Monty Film
Falsely Accused – cortometraggio del 1915 diretto da Ethyle Batley